Яске́вич () — белорусская фамилия, образована от имени Яско. Известные носители:

 Яскевич, Александр Семёнович (род. 1934) — советский и белорусский литературовед, критик, библеист, доктор наук, член Союза писателей СССР.
 Яскевич, Валерия Руслановна (род. 1999) — белорусская певица, видеоблогер.
 Яскевич, Илья Геннадьевич — мастер спорта России, тренер-преподаватель по пулевой стрельбе высшей категории.
 Яскевич, Иоганн Доминик Пётр (1749—1809) — польский врач, профессор зоологии, ботаники, минералогии и химии, лейб-медик маркиза Велепольского.
 Яскевич, Любовь Ильинична (род. 1985) — российский стрелок, участница Олимпийских игр.
 Яскевич, Николай Иванович (1868—не ранее 1918) — русский архитектор, специализировавшийся на проектировании сооружений гражданского назначения.
 Яскевич, Савва Тимофеевич (1895—1996) — сотник Армии УНР, председатель Союза украинских комбатантов Австралии.

Примечания